Riegner ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Riegner (* 1981), deutsche Synchronsprecherin, Moderatorin und Puppenspielerin
 Dirk Riegner (* 20. Jahrhundert), deutscher Musiker
 Gerhart M. Riegner (1911–2001), deutscher Religionsphilosoph
 Günter Riegner (1951–1995), deutscher Orgelbauer, siehe Riegner & Friedrich
 Hans Riegner (1859–1928), deutscher Zahnmediziner
 Maresi Riegner (* 1991), österreichische Schauspielerin